Lepper puede referirse a:

Empresas 
 Lepper (empresa), Fabricante holandesa/alemana de alforjas y sillínes para bicicleta

Personas 
 Andrzej Lepper (1954-2011), exdiputado primer ministro polaco
 David Lepper (n. 1945), político británico